«Los Lagos» puede referirse a:

Toponimia

en Argentina 
 Departamento Los Lagos.

en Chile 
 Los Lagos (Chile), comuna;
 Región de Los Lagos, región;
 Los Lagos (estación), estación de ferrocarriles;
 Universidad de Los Lagos.

  en España 
 Los Lagos (C.P. 03749), en Denia, Alicante.
 Los Lagos (C.P. 33717), en el concejo de Villayón, Asturias.

  en Inglaterra 
 Distrito de los Lagos'''.